Rock progressivo (detto anche progressive) – Genere musicale rock
 Prog – Quinto album del trio jazz The Bad Plus.
 Prog – Rivista musicale britannica dedicata al rock progressivo
 Prog Italia – Rivista musicale italiana dedicata al rock progressivo